Prix des lycéens steht für:

 Prix des lycéens allemands, deutsch-französischer Kinder- und Jugendliteraturpreis
 Prix des lycéens autrichiens, österreichischer Jugendliteraturpreis